Moscow River Cup () — женский профессиональный теннисный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Проводится с 2018 года летом в Москве, под открытым небом на грунтовых кортах Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча, расположенного в районе станции метро «Водный стадион» на берегу Химкинского водохранилища.

История

2018 

Первый турнир прошёл с 22 по 29 июля 2018 года, его призовой составил 750 тысяч долларов США.

Финалы

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Москва
Ежегодные спортивные соревнования в Москве
Россия
Международные спортивные соревнования в Москве
Появились в 2018 году в России